ТИЦ — многозначная аббревиатура:
 ТИЦ — тематический индекс цитирования
 ТИЦ — Технический инженерный центр
 ТИЦ — Томский инновационный центр
 ТИЦ — туристический информационный центр

См. также 
 НТИЦ — научно-технологический испытательный центр
 НТИЦ — научно-технический инновационный центр
 ПТИЦ — прикладная теория цифровых автоматов
 Тиц
 
  — аббревиатура латиницей